Ева Ионеско (; 18 июля 1965, Париж) — французская киноактриса и режиссёр.

Биография 
Её мать, Ирина Ионеско (1930—2022), фотограф, имела румынско-французское происхождение.

В возрасте 5 лет Ева стала любимой моделью своей матери. Ирина Ионеско делала эротические фотографии дочери, которые стали предметом дискуссий, как только они впервые появились в 1970-х. Ева также стала моделью для других фотографов, таких как Жак Бурбулон.

Ионеско — самая молодая модель, когда-либо появлявшаяся в Playboy. Её фотографии, сделанные Жаком Бурбулоном, появились в итальянском издании журнала в октябре 1976, когда ей было 11 лет. В следующем году её обнажённое фото было размещено на обложке Der Spiegel. В ноябре 1978 фото Ионеско было опубликовано испанским изданием журнала Пентхаус.

Ионеско дебютировала в кино в возрасте одиннадцати лет в 1976 году, в фильме Романа Полански «Жилец». Дальше были эротический фильм «Распутное детство». В 2011 году она сняла фильм о своем детстве «Моя маленькая принцесса / My Little Princess»

Личная жизнь 
Её сын Лукас Ионеско также стал актёром.

8 декабря 2013 года вышла замуж за писателя Симона Либерати.

Фильмография 
 «» (2019) — Анни
 Les déferlantes (2013, directed by Éléonore Faucher) — Лили
 Crime (2010, directed by Vincent Ostria) — Элла
 La famille Wolberg (2009, directed by Axelle Ropert) — Сара, подруга Джозефа
 A l’est de moi (2008, directed by Bojena Horackova)
 J’ai rêvé sous l’eau (2008, directed by Hormoz) — Femme Sif
 Je vous hais petites filles (2008, directed by Yann Gonzalez) — Punk Idol
 Comédie sentimentale (2008, directed by Emily Barnett) — Мэрилин
 La promenade (2007, directed by Marina De Van) — Проститутка #1
 La petite fille sous l’océan (2006, directed by Nathalie Giraud) — Анаис
 Les Invisibles (2005, directed by Thierry Jousse) — Ванесса
 Écoute le temps (2005, directed by Alanté Alfandari)
 Quand je serai star (2004, directed by P. Mimouni) — Алиса
 Qui perd gagne (2003,directed by Laurent Benegui) — la joueuse de Deauville
 L’Empreinte (2003, directed by D. Mathieu — Mahias) — Анна
 Cette femme-là (2003, directed by Guillaume Nicloux) — Mme Kopmans
 Je suis votre homme (2003, directed by Danièle Dubroux) — Хелен
 A Man, a Real One (Un homme, un vrai) (2003, directed by Arnaud & Jean-Marie Larrieu) — la productrice
 Eros thérapie (2002, directed by D. Dubroux) — Хелен
 Il est plus facile pour un chameau... (2002, directed by Valeria Bruni Tedeschi) — une femme au cinéma
 Un aller simple (2001, directed by L. Heynemann) — Clémentine
 Paris mon petit corps est bien las de ce grand monde (2000, directed by F. Prenant) — une amie d’Agathe/Agathe’s friend
 L’Oncle Paul (2000, directed by Gérard Vergez) — Colombe
 Adieu, plancher des vaches ! (1999, directed by Otar Iosseliani) — Проститутка
 La Patinoire (1999, directed by Жан-Филипп Туссен) — Editeur
 Maison de famille (1999, directed by Serge Moati) — Сандра
 Vive la république (1997, directed by Éric Rochant) — La femme de Victor/Victor’s wife
 La Petite maman (1997, directed by P. Martineau) — La prof de natation/swimming teacher
 Liberté chérie (1996, directed by J.-L. Gaget)
 Romaine (1996, directed by Agès Obadia) — Пастелль
 L'Appartement (1996, directed by Gilles Mimouni) — une femme à l’agence de voyages/Woman at Travel Agency
 Encore (1996, directed by Паскаль Боницер) — Ольга
 Pullman paradis (1995, directed by Michèle Rosier) — Мари-Поль Даранже
 X pour Xana (1994, directed by Dominic Gould)
 Montparnasse-Pondichéry (1993, directed by Yves Robert) — Колетт
 Rupture(s) (1993, directed by Christine Citti) — Анна
 Grand bonheur (1993, directed by Hervé Le Roux) — Эмма
 Comment font les gens ? (1992, directed by Pascale Bailly) — Эммануэль
 La Sévillane (1992, directed by Jean-Philippe Toussaint)
 La Table d'émeraude (1992, directed by P. Bourgeade)
 Chant de guerre parisien (1991, directed by Laetitia Masson)
 Monsieur (1990, directed by Jean-Philippe Toussaint) — Mme Ponz-Romanov
 L'Orchestre rouge (1989, directed by Jacques Rouffio) — Маргарет

 L’Amoureuse (1987, directed by Jacques Doillon) — Эльза
 Hôtel de France (1986, directed by Patrice Chéreau) — Официантка
 Jeux d’artifices (1986, directed by Virginie Thévenet) — Ева
 Grenouilles (1985, directed by Adolfo Arrieta) — Кати
 Les Nanas (1984, directed by Annick Lanoë) — Мисс Франция
 La Nuit porte-jarretelles (1984, directed by V. Thévenet)
 Meurtres à domicile (1981, directed by Marc Lobet) — Полин L’Amant de poche (1978, directed by Bernard Queysanne) Мартин Распутное детство (1977, directed by P. G. Murgia) — Сильвия Жилец — Беттина Спермула (1976, режиссёр Charles Matton) (нет в финальной версии, в титрах не указана)

 Театральные работы 
 La voix humaine авторЖана Кокто (режиссёр М. Мастор)
 At Nanterre-Amandier (director Patrice Chéreau) — 1986-88
 Penthésilée et la petite Catherine by Heinrich von Kleist (directed by Pierre Romans)
 Platonov by Anton Chekhov (directed by Patrice Chéreau)
 Le retour du désert by Bernard-Marie Kortès (directed by Patrice Chéreau)
 Le conte d’hiver by William Shakespeare (directed by Luc Bondy)
 Ecrit sur l’eau (directed by Niels Arestrup)
 Lola et toi et moi'' (directed by N. Schmidt)

Примечания

Ссылки 
 «Petit à petit… on devient moins petit !» — Eva Ionesco
 «Eva Ionesco фотографии Irina Ionesco»

Дети-актёры Франции